Tio Sam
Ou ainda:
Tio Sam (DC Comics)
Tio Sam Esporte Clube

Desambiguação